William Mansfield kan syfta på bland andra:

William Mansfield, 1:e baron Sandhurst (1819–1876), brittisk general
William Mansfield, 1:e viscount Sandhurst (1855–1921), brittisk statsman